GMR — криптографический алгоритм, используемый для создания цифровой подписи. Назван по первым буквам создателей — Рональда Ривеста, Сильвио Микали и Шафи Гольдвассер.

GMR базируется на высокой вычислительной сложности факторизации больших целых чисел, как и криптосистема RSA. Но, в отличие от неё, GMR устойчива к атакам на основе подобранного открытого текста .

Что значит взломать цифровую подпись? 
Можно говорить, что криптоаналитик «взломал» цифровую подпись , если совершенная атака позволяет ему с ненулевой вероятностью совершить следующее:
 Полный взлом (total break): вычислить закрытый ключ 
 Универсальная подделка (universal forgery): найти эффективный алгоритм, эквивалентный алгоритму цифровой подписи  (используется, вообще говоря, другой, но эквивалентный секретный ключ)
 Выборочная подделка (selective forgery): подделать подпись некоторого сообщения, выбранного криптоаналитиком априори
 Экзистенциальная подделка (existential forgery): подделать подпись хотя бы одного сообщения. При этом криптоаналитик не выбирает сообщение для подделки подписи, подделка может быть случайной и лишённой смысла. Подделка такого типа может нести минимальный урон для . Авторами схемы GMR доказана ее устойчивость именно к такому типу атаки.

Описание алгоритма 
Предположим, что Алисе нужно отправить Бобу последовательность сообщений, подтверждённых цифровой подписью.
Пусть Алиса предполагает подписать  сообщений, случайный параметр шифрования - . Открытый ключ состоит из следующих компонент:

 Максимальное число сообщений, которые необходимо зашифровать 
 Два случайно выбранных числа Блума  и , то есть два числа, являющихся произведением простых чисел, сравнимых с числом  по модулю  
 Два бесконечных семейства односторонних функций с потайным входом 
 Случайное число , выбранное из области значений 
.

Закрытый ключ состоит из простых чисел , позволяющих эффективно вычислять обратные функции  и .

Рассмотрим случай генерации подписи для одного сообщения , то есть  и . Алиса выбирает случайное число  из области значений  и вычисляет подпись сообщения :
  и .
Получив подписанное сообщение, Боб последовательно проверяет, что
 

 .

Для подписи  сообщений Алиса строит из корневого элемента  хэш-дерево с  листьями . Все внутренние вершины дерева выбираются случайно и равновероятно из множества значений , аналогично  в случае одного сообщения. Каждая внутренняя вершина  криптостойко связывается со обоими своими дочерними вершинами путём вычисления значения , помещаемого в вершину аналогично тому, как выше вычисляется . Наконец, сообщение  криптостойко связывается с -ым листом дерева аутентификации  путём вычисления значения  аналогично тому, как выше вычислено . Подпись сообщения  состоит из
 Последовательности  вершин дерева от корня  до листа 
  значений, помещённых в вершины (аналогично  выше)
  (аналогично  выше).

Односторонние функции с потайным входом 
В качестве односторонних функций могут быть использованы  для  и , где функция  принимает на вход битовую строку  и возвращает целое число, представленное битами  в обратном порядке . Функция  также принимает битовую строку  возвращая её длину. Знак плюс или минус выбирается таким образом, чтобы значение  было положительно и не превышало . В таком случае вычисление обратной функции осуществляется за время, пропорциональное , где  — длина строки , при условии, что подписываемые сообщения имеют такую же длину. Таким образом образом, подпись -битового сообщения может быть подсчитана за время .

Криптостойкость алгоритма 
Гольдвассер, Микали и Ривестом доказано, что алгоритм GMR не позволяет криптоаналитику успешно совершить адаптивную атаку на основе подобранного сообщения, а именно, осуществить экзистенциальную подделку подписи, сгенерированной по схеме GMR. Криптоаналитик, получивший подписи к ряду сообщений, не может подделать подпись для любого дополнительного сообщения.

Обобщения схемы 
Возможны обобщения схемы GMR для использования как подписи назначенного подтверждающего (designated confirmer signature scheme).

Примечания

Литература

Ссылки 
 Схемы цифровой подписи

Электронная подпись